Петр Бржиза (,  9 грудня 1964, Прага) — чеський спортивний функціонер. Колишній хокеїст, що грав на позиції воротаря. Захищав кольори збірних Чехословаччини і Чехії.

Спортивна кар'єра
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1981 року. Протягом  26 років захищав кольори команд «Славія» (Прага), «Мотор» (Чеське Будейовіце), «Дукла» (Їглава), «Спарта» (Прага), «Лукко» (СМ-Л) та «Ландсгут» (ДХЛ).

Найбільших успіхів досяг у складі «Спарти»: чотири рази був чемпіоном, по одному разу — віце-чемпіоном і третім призером. 1992 року був визнаний кращим воротарем чемпіонату Фінляндії.

За збірну Чехословаччини дебютував 28 лютого 1986 року. Того дня була здобута перемога над командою НДР (9:1), тричі відзначився Владімір Ружичка. Спочатку виклакався до головної команди країни епізодично, то був час Домініка Гашека і Яромира Шиндела. 

У першій половині 90-х основний воротар збірної. Учасник трьох Олімпіад, семи чемпіонатів світу, Кубка канади і двох Кубків світу. Найбільшим досягненням стала бронзова олімпійська медаль 1992 року в Альбервілі. 1993 року директорат ІІХФ визнавав його найкращим воротарем світової першості. Всього провів за збірну Чехословаччини 73 матчі, а за збірну Чехії — 41.

Досягнення 
 Бронзовий призер Олімпійських ігор (1): 1992
 Бронзовий призер чемпіонату світу (4): 1989, 1990, 1992, 1993
 Півфіналіст Кубка Канади (1): 1987
 Півфіналіст Кубка світу (1): 1996

 Чемпіон Чехословаччини (1): 1990
 Чемпіон Чехії (3): 2000, 2002, 2006

Статистика 
Статистика клубних виступів:

Статистика виступів на головних хокейних змаганнях у складі збірних Чехії і Чехословаччини:

Примітки

Посилання
 
 
 

Чеські хокеїсти
Чеські хокейні воротарі
Гравці збірної Чехословаччини з хокею
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Призери зимових Олімпійських ігор 1992
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1994
Хокеїсти «Славії» (Прага)
Хокеїсти «Мотора» (Чеські Будейовиці)
Хокеїсти «Дукли» (Їглава)
Хокеїсти «Спарти» (Прага)
Хокеїсти «Ландсгута»
Уродженці Праги
Хокеїсти «Лукко»
Чехословацькі бронзові олімпійські медалісти